Майнцско-Пфальцский пфенниговый союз () — монетный союз, созданный в 1424 году для упорядочения выпуска монет на Среднем Рейне, введения единой монетной системы и единообразного оформления гульденов и пфеннигов.

В союз вошли: Майнцское архиепископство, Пфальцграфство Рейнское, Шпайерское епископство, Графство Вертхайм и две побочные линии Пфальцской династии — пфальцграфство и герцогство Зиммерн, пфальцграфство Мосбах. Майнцское и Пфальцское курфюршества входили одновременно и в Рейнский монетный союз.

Торговой монетой союза был золотой гульден. На оборотной стороне монет помещались: легенда, Иоанн Креститель, а также сидящий Христос с книгой или гербом. На лицевой стороне — легенда, герб монетного сеньора и гербы других членов союза, после 1424 года — герб и предметы вооружения.

Обычной монетой для обращения был альбус весом 2,24 г. 1 гульден равнялся 20 пфеннигам. Из одной кёльнской марки серебра чеканили 96 пфеннигов 12-лотовой пробы. На лицевой стороне помещались: легенда, дароносица, апостол Пётр или другой святой, а также епископ.

Примечания

Литература 
 , включающий статьи из следующих источников:
 Нумизматический словарь. / Зварич В. В. — 4-е изд. — Львов, 1980.
 Словарь нумизмата: Пер. с нем. / Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1993.
 Современный экономический словарь. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2005.

Монетные союзы
Деньги Священной Римской империи
Монеты Германии
1424 год